El término Podlaquia puede referirse a:

 Podlaquia, región de Polonia y Bielorrusia.
 Voivodato de Podlaquia (República de Polonia).
 Voivodato de Podlaquia, en la Mancomunidad de Polonia-Lituania.